Eustahija Arsić – mecenate e scrittrice serba
 Jovica Arsić – allenatore di pallacanestro serbo
 Lazar Arsić – calciatore serbo
 Petar Arsić – ex cestista serbo